Savelli ima više značenja:
 Savelli, Crotone
 Savelli, Perugia